Gutheil ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gutheil (1818–1882), deutsch-russischer Musikverleger
 August Gutheil (1814–1885), deutscher Kaufmann in Mexiko, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Gustav Gutheil (1868–1914), deutscher Kapellmeister, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Karl Alexandrowitsch Gutheil (1851–1921), russischer Musikverleger, insb. von Sergej Wassiljewitsch Rachmaninow; Sohn von Alexander Gutheil
 Marie Gutheil-Schoder (1874–1935), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Ulrike Gutheil (* 1959), deutsche Juristin

Siehe auch

 Edition Gutheil, Musikverlag von 1859–1914, der an Sergei Kussewizkis Editions Russes de Musique und von da 1947 an Boosey & Hawkes verkauft wurde